Гаспарян () — вірменське прізвище. Походить від перського чоловічого імені Гаспар, яке в перекладі означає «той, що йде визволяти», «охоронець скарбів».

 Гаспарян Андраник Георгійович (* 1984) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гаспарян Армен Сумбатович (нар 1975) — російський журналіст і радіоведучий, блогер, письменник, публіцист, громадський діяч, пропагандист, якого підозрюють у закликах до геноциду українців.
 Гаспарян Артур Юрійович ( 1963) — російський журналіст, музичний критик, публіцист, телеведучий, оглядач газети «Московський комсомолець»
 Гоар Гаспарян ( 1985) — вірменська телеведуча, музичний критик, відповідальний секретар проекту «Євробачення» у Вірменії
 Гаспарян Гоаріна Михайлівна (1924—2007) — вірменська радянська оперна співачка, народна артистка СРСР
 Гаспарян Дживан Арамаїсович (1928—2021) — вірменський музикант і композитор
 Гаспарян Ігіт Сагателович (1986—2015) — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гаспарян Ігор Грачикович ( 1974) — російський актор
 Гаспарян Сергій Сергійович — капітан Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня

Примітки 

Вірменські прізвища